Am Hardt steht für:

 Am Hardt (Sünching), Ortsteil von Sünching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Am Hardt (Wielenbach) (oder Hardt (Wielenbach), Hardtsiedlung, Siedlung Hardt), eine Siedlung und eine Einöde in der Gemeinde Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:

 Am Hart